Erzählung steht für:
 Erzählung, Form der Darstellung in der Erzähltheorie
 Erzählung (China), eigenes Genre der chinesischen Literatur
 Erzählungen, original Fiction, Kurzgeschichte von Alice Munro (2009)

Siehe auch:
 Erzähler (Narrator)
 Erzähltheorie (Narratologie)

 Narrativ (Begriffsklärung)